Apium kitaibelii är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Friedrich Wilhelm Jessen. Apium kitaibelii ingår i släktet sellerier, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sellerier
kitaibelii